Edalorhina är ett släkte av groddjur. Edalorhina ingår i familjen Leiuperidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Edalorhina